Der Begriff Grantown ist nicht eindeutig:

 Gründungsname der schottischen Stadt Grantown-on-Spey
 Gründungsname der kanadischen Stadt St. François Xavier